Gustav Strohm ist der Name folgender Personen:

* Gustav Strohm (Ministerialdirektor) (1882–1956), deutscher Ministerialbeamter
 Gustav Strohm (Diplomat) (1893–1957), deutscher Diplomat